Pinnixa är ett släkte av kräftdjur. Pinnixa ingår i familjen Pinnotheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Pinnixa